Николай Ганчев Колев, известен като Николай Колев – Босия, е български дисидент, поет и журналист; създател на първия независим синдикат в България, председател на Независимото дружество за защита правата на човека – от юни 1990 г. до юли 1992 г.

Биография 
Завършва Руската езикова гимназия в Стара Загора, учи руска филология в Софийския държавен университет, след което работи почти всичко – от хамалин до поет.

Лежал е няколко пъти в Старозагорския и Софийския затвори за политическа дейност преди 10 ноември 1989 година. Автор е на вицове и епиграми за Тодор Живков. Известен е с многобройните си гладни стачки, нестандартните си виждания и своенравния си характер. Той е автор на 4 книги и много публикации. Баща е на 5 дъщери. Днес има консултантска фирма.

Гладна стачка през 2018 
В средата на юни 2018 обявява гладна стачка, продължила 83 дни. Стачката е против корупцията в Министерство на Транспорта до най-високо ниво, също за оставката на транспортния министър и разпускане на парламента. На 25 юли 2018 е приет в Правителствена болница за преглед.

Източници

Външни препратки 
 Личен блог на Николай Колев – Босия

Български журналисти
Български дисиденти
Български блогъри
Възпитаници на Софийския университет
Родени в Стара Загора